El término Teología hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

 Teología apofática
 Teología católica
 Teología constructiva
 Teología cristiana
 Teología de la liberación
 Teología del Cuerpo
 Teología dialéctica
 Teología dogmática
 Teología espiritual
 Teología filosófica
 Teología fundamental
 Teología heliopolitana
 Teología hermopolitana
 Teología histórica
 Teología islámica
 Teología kemética
 Teología liberal
 Teología menfita
 Teología mística
 Teología mística cristiana
 Teología mística (Pseudo Dionisio)
 Teología modernista
 Teología moral
 Teología natural
 Teología negativa
 Teología práctica
 Teología Reformada
 Teología secular
 Teología sistemática
 Teología suarista
 Teología vaisnava